

Sigle 
 Rheiderland-Zeitung – quotidiano  tedesco
 Revolutionäre Zellen – organizzazione terrorista tedesca
 Rifiuti Zero – Strategia di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Codici 
 RZ – codice vettore IATA di Euro Exec Express
 RZ – codice ISO 3166-2:MD di Rezina (Moldavia)

Altro 
 RZ – targa automobilistica del circondario del ducato di Lauenburg (Germania)
 RZ – targa automobilistica di Rzeszów (Polonia)